Stattenberg ist der Ortsname von

 Stattenberg (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stattenberg (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stattenberg (Gemeinde St. Urban), Ortsteil der Gemeinde St. Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Štatenberk, in Slowenien